Osoby o tym nazwisku:
 Dino Toso − holenderski inżynier
 Giovanni Pietro Dal Toso − rzymskokatolicki duchowny
 Luca Toso − włoski lekkoatleta
 Mario Toso − rzymskokatolicki duchowny, biskup